Вороши́ловка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Ворошиловка — прежнее название села Ашуглы Гёйгёльского района.

Белоруссия 
 Ворошиловка — посёлок в Климовичском районе Могилёвской области.

Грузия 

 Ворошиловка (до 1920-х годов — Голицынское) село в Тетрицкаройском районе, с 1957 года объеденено с селом Будёновка в село Алгети.

Казахстан 
 Ворошиловка — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.
 Ворошиловка — село в Карабалыкском районе Костанайской области.
 Ворошиловка — прежнее название села Раевка в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Ворошиловка — прежнее название села Динмухамеда Кунаева в Шуском районе Жамбылской области.

Киргизия 
 Ворошиловка — прежнее название села Чон-Тогуз-Бай Тюпского района Иссык-Кульской области.

Молдавия 
 Ворошиловка — с 1948 по 1961 год название села Душманы в Глодянском районе.
 Ворошиловка — с 1948 по 1961 год название села Кишкарены в Сынжерейском районе.

Россия 
 Ворошиловка — деревня в Шумячском районе Смоленской области.

Украина 
 Ворошиловка — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Ворошиловка — прежнее название села Каменское Криворожского района Днепропетровской области.
 Ворошиловка — с 1931 по 1958 год название села Васюковка в Бахмутском районе Донецкой области.
 Ворошиловка — с 1924 по 1963 год название села Верхнекаменское в Бахмутском районе Донецкой области.
Ворошиловка — с 1937 по 1957 год название села Вольное в Волновахском районе Донецкой области.
 Ворошиловка — до 1957 года название села Торецкое в Добропольском районе Донецкой области.
 Ворошиловка — до 1958 года название поселка Ключевое в Никольском районе Донецкой области.
 Ворошиловка — с 1930 по 1958 год название села Любимовка Гуляйпольского района Запорожской области.
 Ворошиловка — с 1927 по 1958 год название посёлка Степное Мелитопольского района Запорожской области.
 Ворошиловка — с 1938 по 1958 год название села Покровское Токмакского района Запорожской области.
 Ворошиловка — до 1957 года название села Вишнёвое в Житомирском районе Житомирской области.
 Ворошиловка — прежнее название села Александровка Александрийского района Кировоградской области.
 Ворошиловка — прежнее название села Дружное в Краснодонском районе Луганской области
 Ворошиловка — прежнее название села Сотницкое Гребёнковского района Полтавской области.
 Ворошиловка — с 1936 по 1958 год название села Яблоновка Лохвицкого района Полтавской области.
 Ворошиловка — с 1936 по 1959 год название села Слобожанское Харьковского района Харьковской области.
 Ворошиловка — до 1959 года название села Лесовое в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Ворошиловка — до 1959 года название села Садовое в Новоушицком районе Хмельницкой области.
 Ворошиловка — до 1959 года название села Залесье в Полонском районе Хмельницкой области.

См. также 
 Ворошилов (значения)
 Ворошилово
 Ворошиловск
 Ворошиловский
 Ворошиловское
 Большая Ворошиловка